Název Rokytník má více významů:

Jméno obce nebo části obce:
 Rokytník – část obce Hronov v okrese Náchod
 Rokytník –  v letech 1920 až 1938 a 1945 až 1990 název obce Rakytník (okres Rimavská Sobota)

Jméno vodního toku:
 Rokytník (přítok Dřevíče) – pravostranný přítok Dřevíče v okrese Náchod
 Rokytník (přítok Pstruhového potoka) – pravostranný přítok Pstruhového potoka v okrese Cheb

Ostatní:
 Rod mechů Rokytník (rod) – (Hylocomium)